Ридольфи () — итальянская фамилия. Носители:

 Ридольфи, Карло (1594—1658) — итальянский живописец и историк искусства.
 Ридольфи, Козимо (1794—1865) — итальянский агроном, политик и филантроп.
 Ридольфи, Никколо (1501—1550) — итальянский кардинал.
  — итальянский монах, генеральный магистр Ордена проповедников в 1629—1642 годах.

См. также 
 Ридольфо Гирландайо
 «Приключения Магнуса Ридольфа»